Burghersh ist der alte Name des heutigen Ortes Burwash (East Sussex) in England.

Davon abgeleitet ist Burghersh auch der Familienname folgender Personen:
 Bartholomew de Burghersh, 1. Baron Burghersh (vor 1304–1355), englischer Adliger
 Bartholomew de Burghersh, 2. Baron Burghersh (vor 1329–1369), englischer Adliger
 Elizabeth de Burghersh, 3. Baroness Burghersh (1342–1409), englischer Adliger
 Henry Burghersh (1292–1340), Bischof von Lincoln
 Robert de Burghersh, 1. Baron Burghersh († 1306), englischer Adliger
 Stephen de Burghersh, 2. Baron Burghersh (um 1280–1310), englischer Adliger

Siehe auch
 Baron Burghersh, Adelstitel in der Peerage of England